Баклановская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Баклановская волость (Орловский уезд) — в составе Орловской губернии, Орловский уезд
 Баклановская волость (Бугурусланский уезд) — в составе Самарской губернии, Бугурусланский уезд
 Баклановская волость (Бузулукский уезд) — в составе Самарской губернии, Бузулукский уезд